Йордан Христов Гюрков с псевдоними Еделвайс, Радиков и Йосиф е български учител, офицер и революционер, запасен член на ЦК на Вътрешната македонска революционна организация.

Биография 

Йордан Гюрков е роден на 13 октомври 1891 година в Щип, тогава в Османската империя. Син е на революционера Христо Гюрков. Племенник е на солунския търговец от Щип Панчо Кюлюмов. Майка му Елена е от известния български щипски род Кюлюмови. През 1910 година завършва българско педагогическо училище в Скопие и учителства там до 1912 година.

При избухването на Балканската война (1912 – 1913) е доброволец в Македоно-одринското опълчение и служи в 3 рота на 10 прилепска дружина. Награден е с орден „За храброст“ IV степен. През 1913 година постъпва във Военно на Негово Величество училище, на 25 август 1915 г. го завършва с 35-и випуск и е произведен в чин подпоручик. Започва службата си в първи пехотен софийски полк. През Първата световна война е ротен командир на 6 полк на 11 дивизия. Участва в Криволашкото сражение. В края на войната е адютант на командира на дивизията Кръстьо Златарев. Уволнен е от служба през 1921 година с чин капитан. По време на военната си кариера служи в 11-а пехотна македонска дивизия, Школата за запасни подофицери и 1-ви пехотен софийски полк.

След разгрома във войната Йордан Гюрков учи търговия във Виена. Участва в дейността на Съюза на македонските студентски дружества в чужбина. Прекъсва следването си и става активен член на ВМРО и за кратко е четник при Дончо Христов. След убийството на Тодор Александров през 1924 година Йордан Гюрков участва в организирането на Горноджумайските събития. По предложение на Иван Михайлов Йордан Гюрков, Панчо Михайлов и Петър Шанданов съставят организационен съд на ВМРО. Делегат е на конгреса в Сърбиново и е избран за резервен член на ЦК на ВМРО. По време на Петричкия инцидент през октомври 1925 година в качеството си на временен пълномощник на ЦК за Петрички окръг е изпратен в града да координира местната отбрана. Участва и на конгреса в Крупник от 1928 година, като е избран за окръжен пълномощник на Централния комитет за Пиринска Македония. Гюрков поддържа международните контакти на ВМРО. След разцеплението на ВМРО застава на страната на Иван Михайлов. Взима участие в убийството на Давидко Георгиев.

Йордан Гюрков е убит на 8 февруари 1931 година в София от протогеровистите във ВМРО.

Македонската младежка организация в Горна Джумая приема името „Йордан Гюрков“ и в 1932 – 1934 година издава няколко броя от вестник със същото име.

Военни звания 
 Подпоручик (25 август 1915)
 Поручик (30 май 1917)
 Капитан (1 май 1920)

Източници 
 
 "Йордан Гюрков описва как са се държали селяните в Македония към революционните чети" - публикувано в "Спомени III" на Иван Михайлов, Льовен, Белгия, 1967 година
 "Йордан Гюрков (Спомени)", спомените на Димитър Талев за Йордан Гюрков, публикувани във в-к "Македония", год. V, бр. 1297, 1298 и 1299, София, 14, 16 и 17 февруари, 1931 година

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМРО
Български офицери от Македония
Български революционери от Македония
Носители на орден „За храброст“ IV степен
Македоно-одрински опълченци
Български капитани
Български военни дейци от Първата световна война
Възпитаници на Скопското българско педагогическо училище
Български просветни дейци от Македония
Михайловисти
Тридесет и пети випуск на Националния военен университет „Васил Левски“
Жертви на политически убийства в България
Родени в Щип
Починали в София
Носители на орден „Свети Александър“
Жертви на междуособици в македоно-одринското революционно движение
Български имигранти от Македония в София
Дъбнишка акция на ВМРО
Погребани в Централните софийски гробища
Йордан